Каргашинское сельское поселение:

 Каргашинское сельское поселение — сельское поселение в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Каргашинское сельское поселение — сельское поселение в Сасовском районе Рязанской области